Plasmodium steht für

 eine Gattung von Parasiten; siehe Plasmodium
 den Erreger der Malaria im Besonderen; siehe Malaria
 ein Entwicklungsstadium der Schleimpilze; siehe Plasmodium (Schleimpilze).
 Synzytium, eine Form von mehrkernigen (polyenergiden) Zellen